Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1996/1997.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

 
VVV
 1996/97